Фане́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Фанерная улица — улица во Владивостоке.
 Фанерная улица — улица в Липецке.
 Фанерная улица - улица в Санкт-Петербурге. 
 Малая Фанерная улица — улица в Уфе.